Searles steht für:

Orte:
 Searles (Alabama)
 Searles (Kalifornien)
 Searles (Minnesota)
 Searles Valley, Kalifornien
 Searles Lake, Mojave-Wüste, Kalifornien

Familiennamen:
 Mary Frances Sherwood Hopkins Searles (1818–1891), Millionärin und Mäzenin

Siehe auch:
 Searls